Ciudad Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Morelos, Baja California, ort, Playas de Rosarito, 
 Ciudad Morelos, Michoacán de Ocampo, ort, Parácuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar